Vincenzo Amato peut faire référence à :
 Vincenzo Amato (1629-1670), un compositeur italien ;
  (1881-1963), un mathématicien italien ;
 Vincenzo Amato (1966-), un acteur et sculpteur italien.